

Geografia 
 Mudau – comune tedesco nel land del Baden-Württemberg

Persone 
 Daniel Mudau – ex calciatore sudafricano
 Khuliso Mudau – calciatore sudafricano, difensore o centrocampista